Dunlop může být:

 Osobnost:
 James Dunlop (1793–1848) – australský astronom
 John Boyd Dunlop (1840–1921) – skotský vynálezce, vynálezce pneumatiky
 Boyd Lee Dunlop (1926–2013) – americký jazzový klavírista
 Frankie Dunlop (1928–2014) – americký jazzový bubeník
 Značka:
 Pneumatiky Dunlop – výrobce pneumatik
 Dunlop Manufacturing – výrobce hudebního příslušenství

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení